Strehlow ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Strehlow (* 1957), deutscher Militär, dessen Flucht aus der DDR misslang
 Carl Strehlow (1871–1922), deutscher Missionar und Ethnologe
 Hans Strehlow (1919–2012), deutscher Chemiker
 Jörg Strehlow (* 1970), deutscher Angeljournalist und Buchautor
 Theodore George Henry Strehlow (1908–1978), australischer Anthropologe; Sohn von Carl Friedrich Strehlow
 Wighard Strehlow (* 1939), Vertreter der Hildegard-Medizin

Strehlow ist der Name

 Strehlow (Hohenmocker), Ortsteil der Gemeinde Hohenmocker, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Strehlow (Oberuckersee), Wohnplatz der Gemeinde Oberuckersee, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Strelow
 Strehlau